Дамбартон ():
 Дамбартон — город в Шотландии
 Дамбартон — шотландский футбольный клуб
 замок Дамбартон — замок в Шотландии